fa
 fa, a botanikában nagy méretű, kemény szárú növény
 fa, anyagként: fás szárú növényekből származik, szilárd
 fa, a számítástechnikában adatszerkezet 
 fa, a gráfelméletben körmentes, összefüggő gráf
 fa, a halmazelméletben speciális részbenrendezett halmaz
 fa, a „törvény, szabály” fogalma a kínai filozófiában
 Fa, a Henkel cég egyes szépségápolási termékeinek márkaneve
 Fa, település Franciaországban

 fa, A perzsa (iráni)  Wikipédia jelölése: :fa:Wikipedia

 FÁK
 Független Államok Közössége